Лучи́стая у́лица — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Лучистая улица — улица в Курске.
 Лучистая улица — улица в Липецке.
 В Томске:
 Лучистая улица — улица в Светлом;
 Лучистая улица — улица в Просторном.
 Лучистая улица — улица в Уфе.
В Можайске.

Примечания